Вагнер ду Кармо Мансини, либо просто Ва́гнер Манси́ни (; ) — бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Тренер.

Биография 
Как игрок известен по выступлениям за «Португезу», «Гремио», «Фигейренсе» и другие бразильские команды. Тренерскую карьеру начинал в 1999 году в «Гремио Санкарленсе», попутно выступая на поле.

С 2004 года полностью на тренерской работе. Руководил многими командами Бразилии и зарубежья, включая «Паулисту», «Аль-Наср», «Виторию» и «Гремио». В 2005 году вместе с «Паулистой» выиграл кубок страны.

9 декабря 2016 года Мансини был представлен в качестве нового главного тренера «Шапекоэнсе». 4 июля 2017 года был отправлен в отставку.

25 июля 2017 года в 4-й раз в своей карьере возглавил «Виторию».

2 января 2019 года назначен спортивным директором (coordenador técnico) «Сан-Паулу». 27 сентября 2019 года покинул эту должность по собственному желанию после увольнения главного тренера Куки и назначения на его место Фернандо Диниса.

14 февраля 2019 года назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сан-Паулу» до завершения чемпионата штата Сан-Паулу 2019 и вступления в должность нового главного тренера Куки.

14 октября 2019 года назначен главным тренером «Атлетико Минейро». Контракт подписан на 3 месяца.

24 июня 2020 года назначен главным тренером «Атлетико Гоияниенсе». 11 октября 2020 года покинул «Атлетико Гоияниенсе» по окончании домашнего матча 15-го тура Серии A 2020 против «Ред Булл Брагантино» (2:1), чтобы возглавить «Коринтианс».

12 октября 2020 года назначен главным тренером «Коринтианса». Контракт подписан до конца 2021 года. 16 мая 2021 года уволен по окончании матча полуфинала Серии A1 чемпионата штата Сан-Паулу 2021 «Коринтианс» — «Палмейрас» (0:2).

19 июня 2021 года назначен главным тренером «Америки Минейро». Контракт подписан до конца сезона 2021. 14 октября того же года, через день после матча 26-го тура чемпионата Бразилии 2021 «Интернасьонал» — «Америка Минейро» (3:1), покинул свой пост в связи с решением возглавить другую команду.

15 октября 2021 года Вагнер Мансини во второй раз возглавил «Гремио», который боролся за сохранение места в Серии A. Контракт подписан до декабря 2022 года. 14 февраля 2022 года, через день после домашнего матча 6-го тура чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул 2022 против «Жувентуде» (1:1), был уволен (несмотря на лидерство «Гремио» в турнирной таблице).

12 апреля 2022 года вернулся тренировать «Америку Минейро».

Достижения 
 Игровые
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 1995
  Чемпион штата Санта-Катарина (1): 2003
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1995

 Тренерские
  Обладатель Кубка Бразилии (1): 2005
  Чемпион штата Санта-Катарина (1): 2017
  Чемпион штата Баия (2): 2008, 2016
  Чемпион штата Сеара (1): 2011

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Паулиста»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Аль-Наср» Дубай
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Витория» Салвадор
Тренеры ФК «Гремио»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Наутико» Ресифи
Тренеры ФК «Паулиста»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Сеара»
Тренеры ФК «Спорт» Ресифи
Тренеры ФК «Шапекоэнсе»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Америка Минейро»